Gazipur (stad), een stad in Bangladesh
 Gazipur (zila), een district van Bangladesh